Цифровой поток E1 — цифровой поток передачи данных в плезиохронной цифровой иерархии.
 Европейский пешеходный маршрут E1. Разработан Европейской ассоциацией пешего туризма (.
 Циклин Е1 — белок, кодируемый у человека геном CCNE1.
 E1 — зона в Восточном Иерусалиме.
 E1.ru — российское интернет-СМИ, специализируется на новостях города Екатеринбурга и Свердловской области.
 E1 — эстрон, эстрогенный стероидный гормон.